Tende peut désigner :

 Tende (Alpes-Maritimes), commune française du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 le col de Tende, col au-dessus de cette même ville ;
 les tunnel routier et tunnel ferroviaire traversant le col de Tende (cf. supra) ;
 la ligne de Tende, ligne ferroviaire à voie unique entre la France et l'Italie, passant par le col de Tende (cf. supra).
 les Tende, ou Batende, peuple du bassin du fleuve Congo.
 Meïssa Tende Dior, un damel du royaume du Cayor.

Voir aussi